Maximin ist die französische Form des lateinischen Namens Maximinus und steht für: 

Personen: 
 Maximin von Trier, in Frankreich gebürtiger Erzbischof (329–346) von Trier 
 Maximin oder Mesmin von Micy († um 520), französischer, als heilig verehrter Vorsteher der Abtei Saint-Mesmin de Micy bei Orléans (Frankreich) 
 Maximilian Kronberger (1888–1904), zentrale Figur des Kreises um Stefan George, unter seinem Kosenamen
 Allan Saint-Maximin (* 1997), französischer Fußballspieler

Maximin steht außerdem für:
 die Reichsabtei St. Maximin, die über dem Grab des heiligen Maximin von Trier errichtet wurde
 Stadtbezirk Maximin von Trier-Nord, Rheinland-Pfalz
 eine Klasse von statistischen Tests, siehe Maximin-Test
 eine Regel in der Entscheidungstheorie für Entscheidungen unter Ungewissheit, siehe Minimax-Regel

Siehe auch:
Maximinus
Minimax